Marschalck ist der Familienname folgender Personen:

 Marschalck von Bachtenbrock, bis heute fortbestehendes bremisches Uradelsgeschlecht
 Balthasar von Marschalck (1625–1685), erzstiftisch-bremischer Domherr und Hofmarschall König Karls X Gustav von Schweden
 Carl Detlev Marschalck von Bachtenbrock (1802–1864), königlich hannoverscher Landdrost im Regierungsbezirk Aurich
 Engelbert Johann von Marschalck (1766–1845), Landdrost in Stade
 Johann Friedrich von Marschalck (1618–1679), Kanzler des dänischen Königs für Norwegen
 Levin von Marschalck auf Hutloh und Aschhorn (* um 1585; † 1629), erzstiftisch-bremischer Landdrost und Kanzler der Deutschen Kanzlei von König Christian IV. von Dänemark und Norwegen
 Otto Alexander von Marschalck (1799–1858), Landdrost in Osnabrück und Stade

Siehe auch:
 Marschall (Begriffsklärung)
 Marschalk